

Arte 
 Ritratto di Baranowski – dipinto di Amedeo Modigliani

Geografia 
 Ghiacciaio Baranowski – ghiacciaio nelle Isole Shetland Meridionali, a nord del termine della Penisola Antartica

Persone 
 Dariusz Baranowski – ex ciclista su strada polacco
 Pjotr Dmitrijewitsch Baranowski – architetto e restauratore russo
 Zbigniew Baranowski – lottatore polacco, specializzato nella lotta libera